Hafter ist der Familienname folgender Personen:
 Adrienne Lezzi-Hafter (* 1945), Schweizer Klassische Archäologin und Verlagsleiterin
 Ernst Hafter (1876–1949), Schweizer Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Haffter